Primeiro Consistório Ordinário Público de 2012 — realizado em 18 de fevereiro
 Segundo Consistório Ordinário Público de 2012 — realizado em 24 de novembro

Desambiguações de religião